O 3º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação (3º/3º GAV) ou Esquadrão Flecha é uma unidade aérea de caça da Força Aérea Brasileira.

Está sediado na Base Aérea de Campo Grande e opera aeronaves A-29 (Embraer EMB-314 Super Tucano).

Os Esquadrões do Terceiro Grupo de Aviação se dedicam a interceptação de aeronaves ilegais que entrem em território nacional. Com a aprovação da Lei do abate e aeronaves modernas, conseguiram diminuir significadamente o tráfego ilícito pelas fronteiras do país. Também atuam em apoio a Polícia Federal na destruição de pistas de voo ilegais e em operações conjuntas com o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil.

Ver também 
 Lista de unidades aéreas da Força Aérea Brasileira

Ligações externas} 
 

Esquadrao 3 Grupo Aviacao 3